Logny-Bogny – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Alzacja-Szampania-Ardeny-Lotaryngia, w departamencie Ardeny
 Logny-lès-Aubenton – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Nord-Pas-de-Calais-Pikardia, w departamencie Aisne